Szépművészeti Palota, Lille
Szépművészeti Palota, Medellín
Szépművészeti Palota, Mexikóváros
Szépművészeti Palota, San Francisco
Szépművészeti Palota, Santo Domingo